Hipérico puede referirse a:
 El nombre común de la planta Hypericum androsaemum;
 El nombre común de la planta Hypericum perforatum.